Peter Fox (1933) (1933-2019), een Engelse rugbyspeler
 Peter Fox (muzikant) (1971), een Duitse muzikant, geboren als Pierre Baigorry
 Peter Fox (1984), een Engelse rugbyspeler
 Peter Fox (acteur) (-), een Amerikaanse acteur, spelend in de film Delta House (1979)